Plusieurs sous-marins de la Marine française ont porté le nom de Saphir, d'après la pierre précieuse du même nom :
 Le , un sous-marin de classe Émeraude mis en service en 1910 et coulé en 1915.
 Le , un sous-marin mouilleur de mines, navire de tête de la classe Saphir dans les années 1930.
 Le , un sous-marin de fabrication britannique, ex-, prêté par le Royaume-Uni à la France de 1952 à 1961.
 Le , un sous-marin nucléaire d'attaque de classe Rubis des années 1970.         

Nom de bateau de la Marine française